

Kodierliste

Kraje und Hauptstadt

Okresy

Einzelnachweise

Siehe auch 
 NUTS:CZ (EU-Statistikregionen)
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.
 Verwaltungsgliederung Tschechiens

Geographie (Tschechien)